Gaio Nauzio Rutilo – politico romano, console nel 475 a.C. e nel 458 a.C.
 Gaio Nauzio Rutilo – politico romano, console nel 287 a.C.
 Spurio Nauzio Rutilo – politico romano, console nel 488 a.C.
 Spurio Nauzio Rutilo – politico romano, tribuno consolare nel 424 a.C.
 Spurio Nauzio Rutilo – politico romano, tribuno consolare nel 419 a.C.
 Spurio Nauzio Rutilo – politico romano, console nel 316 a.C.